Jilly ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Jilly (* 1992), österreichischer Hochschulfunktionär
 Wolfgang Jilly (* 1940), österreichischer Diplomat